Meander (waterloop), een lus in een rivier
Meander (rivier in Turkije), een rivier in Turkije
Meander (ornament), een geometrisch ornament
Meander (studievereniging), een studievereniging in Groningen
Meander (discotheek), een discotheek in Amsterdam
Meander (band), een Vlaamse folkgroep
Meander (Friese band)
Meander (film), Nederlandse film
Meander (website), Nederlandstalige literaire website
Meander College, een middelbare school in de stad Zwolle
Meander Medisch Centrum, een ziekenhuisgroep in het Eemland (Amersfoort, Baarn, Soest)
Stichting Meander, Stichting van protestants-christelijke en katholieke instellingen voor schippers- en kermiskinderen
Meander (tijdschrift), een literair tijdschrift
meander (wiskunde), een configuratie van krommen in een vlak
Meander (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Meander (straatnaam) in Swalmen in de gemeente Roermond